Partido Autonomista hace referencia a varios artículos:

Argentina 
Partido Autonomista (1862), partido político entre 1862 y 1874.
Partido Autonomista (1903), partido político entre 1903 y 1909.
Partido Autonomista (2018), partido político fundado en 2018.
Partido Autonomista Nacional, partido político entre 1874 y 1916.
Partido Autonomista Nacional (línea modernista), partido político.
Partido Autonomista de Buenos Aires, partido político provincial entre 1878 y 1880.
Partido Autonomista de Corrientes, partido político provincial fundado en 1876.

Otros 
Partido Autonomista Leonés - Unidad Leonesista, partido político español.
Partido Autonomista Trentino Tirolés, partido político italiano.